Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2006./07. je osvojio Osijek.

Prva liga

Sudionici 
 Beketinci - Beketinci
 Libertas - Dubrovnik
 Polet Baranja - Karanac
 Dalmacija Kaštela - Kaštel Stari
 Osijek - Osijek
 Pregrada - Pregrada
 Viktorija - Slavonski Brod
 Dinamo Maksimir - Zagreb

Prvi dio sezone

Liga za prvaka 

Uračunati svi rezultati iz prvog dijela.

Liga za ostanak 

Uračunati svi rezultati iz prvog dijela.

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene 2006./07.

2006-07
ž-p1